Музыка:
 «Gimme Shelter» — песня 1969 года группы The Rolling Stones.
 Gimme Shelter — сборник 1971 года группы The Rolling Stones.

Кино:
 «Дай мне кров» () — документальный фильм 1970 года о выступлении группы The Rolling Stones на Альтамонтском фестивале.
 «Подари мне убежище» () — американский фильм 2013 года режиссёра Рона Краусса.